Дьяков, Александр:
 Дьяков, Александр Александрович (1845—1895) — русский прозаик, фельетонист.
 Дьяков, Александр Владимирович (род. 1972) — российский философ, историк философии и переводчик.
 Дьяков, Александр Зиновьевич (1892—1959) — терский казак, участник Первой мировой и Гражданской войн.